Toledense – abitanti di Pedro de Toledo (Brasile)
Toledense – abitanti di Toledo (Minas Gerais)